23 женская шахматная олимпиада проходила в рамках 38 шахматной олимпиады с 12 по 25 ноября 2008 года в немецком городе Дрезден.

Команды состояли из 4 игроков (плюс один запасной). Турнир проводился по швейцарской системе в 11 туров.

В соревнованиях приняли участие 111 команд (Германия была представлена 3 командами).

Общее количество шахматистов, которые принимали участие в турнире, составляло 548 (среди них 64 женских гроссмейстеров, 85 международных мастеров, 81 мастеров ФИДЕ. Также в соревнованиях участвовали мужчины: 9 гроссмейстеров, 41 международных мастера, 3 мастера ФИДЕ).

Места определялись: 1. Количеством командных очков (КО) → 2. Суммой коэффициента Бергера (сКБ) → 3. Сокращенным коэффициентом Бухгольца; → 4. Индивидуальными очками (Очки).

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии, 30 секунд на каждый ход, если игра продолжается.

Игровые дни: с 13 по 17 ноября, с 19 по 25 ноября и 25 ноября. Последний тур в 11.00.

Итоговая таблица 

 М — место в итоговой турнирной таблице
 сБХ — Сокращенный коэффициент Бухгольца
 сКБ — Сумма коэффициента Бергера
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные медали 

 Доска 1:  Майя Чибурданидзе 2715
 Доска 2:  Анна Затонских 2571
 Доска 3:  Надежда Косинцева 2591
 Доска 4:  Иоанна Майдан 2621
 Резервная:  Наталья Здебская 2528

Примечания

Ссылки 
 OlimpBase

Международные соревнования по шахматам в Германии
Международные спортивные соревнования в Дрездене
Спорт в Германии в 2008 году
Шахматные олимпиады
2008 год в шахматах
Ноябрь 2008 года